Primera División 2019-2020 – torneo di calcio argentino
 Primera División 2019-2020 – torneo di calcio spagnolo
 Primera División 2019-2020 – torneo di calcio a 5 spagnolo